

Patronyme

Toponyme 
 Xivry-Circourt est une commune française, située dans le département de Meurthe-et-Moselle.
 Petit-Xivry, ancienne commune française de Meurthe-et-Moselle